La legione straniera è un esercito composto da militari di nazionalità diversa da quella del Paese in cui sono inquadrati. La locuzione può riferirsi a:
 Legione straniera francese o Legione straniera per antonomasia – corpo militare francese istituito nel 1831 e tuttora operante.
 Legione spagnola, o Legione straniera spagnola – corpo militare spagnolo istituito nel 1920 e tuttora operante.

Altro 
 Legione straniera – film del 1928 di Edward Sloman
 Legione straniera – film del 1952 di Basilio Franchina
 Legione straniera – album del 1982 di Giusto Pio